USS Abner Read wurden zwei Schiffe der United States Navy genannt, die nach dem Marineoffizier Abner Read benannt waren.

 USS Abner Read (DD-526), 1943 in Dienst gestellter und 1944 versenkter Zerstörer der Fletcher-Klasse
 USS Abner Read (DD-769), 1946 noch während der Konstruktion abgebrochener Zerstörer der Gearing-Klasse

Abner Read